Luis peut désigner :

Prénom

Patronyme 
 
 Eduardo Luís (1992-), footballeur portugais
 Filipe Luís (1985-), footballeur brésilien
 Juan Francisco Luis (1910-2011),  gouverneur des îles Vierges des États-Unis
 Laura Luís (1992-), footballeuse portugaise
 Mireya Luis (1967-), joueuse cubaine de volley-ball
 Vincent Luis (1989-), triathlète français

Toponyme 

 
 
 
 Pont Dom-Luís, l'un des ponts situé sur le Douro au Portugal, reliant Porto à Vila Nova de Gaia.
 Phare de Don Luis, situé au sommet de l'île d'Ilhéu dos Pássaros.

Divers 
 Luis attaque est une ancienne émission de la radio RMC animée par Luis Fernandez de 2003 à 2016 ;
 Ouragan Luis de 1995, l'un des plus violents et plus puissants cyclones tropicaux du vingtième siècle ayant touché les petites Antilles.

Similaires 
 
 
 
 
Homonymie de prénom
Prénom masculin